Massanes est un nom propre d'origine catalane qui peut désigner:

Personnalités 
 Maria Josepa Massanés (1811-1911), écrivaine et poétesse catalane.

Localités 
 Massanes : commune française, située dans le département du Gard
 Massanes : commune espagnole, située dans la Catalogne